Merkel puede aludir o hacer referencia a varios artículos de Wikipedia:

Patronímicos (antropónimos) 
 Alexander Merkel (1992-), futbolista kazajo nacionalizado alemán.
 Angela Dorothea Merkel (1954-), física y política alemana.
 Fred Merkel (1962-), expiloto de motociclismo.
 Friedrich Sigmund Merkel (1845-1919), anatomista e histopatólogo alemán.
 Garlieb Helwig Merkel (1769-1850), publicista y escritor alemán del Báltico.
 Gustav Adolf Merkel (1827-1885), organista y compositor alemán.
 Maximilian Merkel (1918-2006), austríaco, jugador y entrenador de fútbol.
 Una Merkel (1903-1986), actriz estadounidense.

Política 
 Gobierno Merkel I, sucede al Gobierno Schröder II, después de su derrota en las elecciones federales del 18 de septiembre de 2005
 Gobierno Merkel II, sucede al Gobierno Merkel I, después de las elecciones federales del 27 de septiembre de 2009.
 Gobierno Merkel III, gobierno actual de la República Federal de Alemania.

Miscelánea 
 Carcinoma de células de Merkel, tipo raro y agresivo de cáncer de piel.
 Células de Merkel, células intraepiteliales de la piel.